een fort in Nieuw-Nederland; zie Fort Amsterdam (Nieuw-Nederland)
 een fort op Curaçao; zie Fort Amsterdam (Curaçao)
 een fort op Ambon; zie Fort Amsterdam (Ambon)
 een fort op Menado; zie Fort Amsterdam (Menado)
 een fort in Suriname; zie Fort Nieuw-Amsterdam
 een fort in Ghana, zie Fort Amsterdam (Ghana)
 een fort op Sint Maarten, zie Fort Amsterdam (Sint Maarten)
 een fort op Sint Eustatius, zie Waterfort (Sint Eustatius)